46-й танковый корпус () — оперативно-тактическое объединение сухопутных войск нацистской Германии в период Второй мировой войны. Сформирован 14 июня 1942 года из 46-го армейского корпуса (моторизованного).

Боевой путь корпуса 
В 1942 году — на Восточном фронте, в составе группы армий «Центр» (в районе Ржева).

В июле 1943 года — бои на северном фасе Курской дуги.

В октябре 1943 года — в районе Гомеля.

В начале 1944 года — бои на Западной Украине, с лета 1944 — на Висле, в районе Варшавы.

С февраля 1945 года — в Западной Пруссии, с апреля 1945 — бои на Одере.

Состав корпуса 
В августе 1942:
 2-я танковая дивизия
 36-я моторизованная дивизия
 342-я пехотная дивизия

В июле 1943:
 7-я пехотная дивизия
 31-я пехотная дивизия
 102-я пехотная дивизия
 258-я пехотная дивизия

В ноябре 1944:
 73-я пехотная дивизия
 337-я пехотная дивизия народного ополчения

В марте 1945:
 4-я танковая дивизия
 227-я пехотная дивизия
 389-я пехотная дивизия

Командующие корпусом 
 С 14 июня 1942 — генерал пехоты Ханс Цорн
 С 21 ноября 1942 — генерал танковых войск Ханс-Карл фон Эзебек
 С 20 июня 1943 — генерал пехоты Ханс Цорн (убит 2 августа 1943)
 С 2 августа 1943 — генерал пехоты Ханс Гольник
 С 22 марта 1944 — генерал пехоты Фридрих Шульц
 С 3 июля 1944 — генерал-лейтенант Фриц Беккер
 С 20 июля 1944 — генерал танковых войск Смило Фрайхерр фон Лютвиц
 С 29 августа 1944 — генерал артиллерии Максимилиан Фельцман
 С 20 сентября 1944 — генерал танковых войск Вальтер Фрис
 С 19 января 1945 — генерал пехоты Мартин Гарайс

Литература 
 James Lucas: Die Wehrmacht 1939—1945. Zahlen, Daten, Fakten. Tosa Verlagsgesellschaft, Wien 2004, ISBN 3-854-92880-7

Танковые корпуса вермахта во Второй мировой войне